Banded Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Banded Mountain (Ketchikan Gateway Borough, Alaska)
 Banded Mountain (North Slope Borough, Alaska)
 Banded Mountain (Nevada)